В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Houston 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Беттіну Бюнге 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Гайді Айстерленер (1-ше коло)
 Гана Мандлікова (переможниця)

 Кеті Джордан (півфінал)
 Міма Яушовець (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

1981